Horst Ademeit ist der Name folgender Personen:

* Horst Ademeit (Jagdflieger) (1912–1944), deutscher Offizier der Luftwaffe
 Horst Ademeit (Künstler) (1937–2010), deutscher Künstler